Szilágyi Béla (1836–1899) színész, színigazgató, megyei tisztviselő
 Szilágyi Béla (1857–1888) színész
 Szilágyi Béla (1876–1964) mérnök
 Szilágyi Béla (1893–1954) jogász, nótaszerző, szövegíró
 Szilágyi Béla (1935) festőművész
 Szilágyi Béla (1955) operaénekes